Thieux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Thieux (Oise) im Département Oise
 Thieux (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
 Thieu